Лиза Бейнс (, 9 июля 1955 — 14 июня 2021) — американская актриса. Бейнс сыграла более семидесяти ролей на телевидении и в кино, но наибольшего успеха добилась благодаря выступлениям на театральной сцене, где она получила Theatre World Award и номинировалась на премию «Драма Деск».

Биография 
На телевидении Бейнс имела регулярные роли в сериалах «Испытания Рози О’Нил» (1990—1992) и «SOSатели Малибу» (2000—2001). У неё также была второстепенная роль в мыльной опере канала ABC «Одна жизнь, чтобы жить» в 2004 году. Также она снималась в эпизодах таких сериалов, как «Чайна-Бич», «Закон Лос-Анджелеса», «Она написала убийство», «Клиент всегда мёртв», «Юристы Бостона», «Отчаянные домохозяйки», «Хорошая жена», «Однажды в сказке» и «Закон и порядок: Специальный корпус». С 2010 по 2012 год снималась во второстепенной роли в сериале «Дорогой доктор».

4 июня 2021 года Бейнс была сбита скутеристом. Скончалась в больнице 14 июня 2021 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Джульярдской школы
Киноактрисы США